Este término Aceitillo se refiere a diferentes especies de plantas:

 en Cuba, a la euforbiácea Gymnanthes lucida; o
 en Puerto Rico, a diferentes especies del género Simarouba, en particular Simarouba amara y Simarouba tulae, de la familia de las simarubáceas.